Роман Минаев: Минаев, Роман Михайлович (род. 1970) — российский художник.
 Минаев, Роман Эдуардович (род. 1997) — российский футболист.